Il doppio  del Monte Carlo Rolex Masters 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo e sono riusciti a ripetersi sconfiggendo in finale Maks Mirny e Daniel Nestor per 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (finale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (semifinale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)

  Leander Paes /  Radek Štěpánek (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (secondo turno)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (secondo turno)
  František Čermák /  Filip Polášek (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Masters 2012
ATP World Tour 2012